Чаченгсау:

 Чаченгсау — провінція в північно-східній частині Таїланду. 
 Чаченгсау — місто в Таїланді, столиця однойменної провінції.